Radikal Vänster – Oberoende vänstern var en vänsterinriktad studentförening och ett kårparti vid Stockholms universitets studentkår. Radikal Vänster var partipolitiskt obundet och har bland annat arbetat för en studentägd bokhandel, avskaffande av VG-betyget samt införande av studielön. Radikal Vänster blev under 1990-talet namnet på det kårparti som tidigare tillhört Kommunistiska högskoleförbundet. I kårvalet 1997 ställde för första gången Högskolevänstern upp i kårvalet men delades året därpå i Radikal Vänster och dess konkurrent inom kårvänstern, Vänsterns studentförbund (VSF) på grund av frågan om man skulle ha partipolitisk koppling eller ej. VSF kopplades ofta ihop med Vänsterpartiet medan Radikal Vänster tog tydligare avstånd från ett beroende. Radikal Vänster och VSF fanns parallellt vid Stockholms universitet från 1998 fram tills Radikal Vänster år 2010 beslutade att inte längre ställa upp i kårval. Radikal Vänster och VSF hade dock ofta ett nära samarbete i kårpolitiska frågor.

Valresultat

I 2005 års kårval fick kårpartiet Radikal Vänster 270 röster (10,4 %) vilket gav 5 mandat.
I 2006 års kårval fick kårpartiet Radikal Vänster 198 röster (7,9 %) vilket gav 3 mandat.
I 2007 års kårval fick kårpartiet Radikal Vänster 222 röster (9,42 %) vilket gav 4 mandat.

Externa länkar 
 Radikal vänsters webbplats

Politiska studentorganisationer i Sverige
Kårpartier vid Stockholms universitet
Föreningar vid Stockholms universitet